

Топоніми 
 Ханава (Акіта)
 Ханава (Фукусіма)
 Ханава — село, округ Рімавска Собота, Банськобистрицький край, Словаччина